Il singolare del torneo di tennis Edinburgh Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tomas Nydahl che ha battuto in finale Jan Frode Andersen 6-4, 6-1.

Teste di serie

 Marcos Ondruska (quarti di finale)
 Tomas Nydahl (Campione)
 Chris Wilkinson (primo turno)
 Jan Apell (secondo turno)

 Edwin Kempes (quarti di finale)
 Markus Hipfl (primo turno)
 Peter Wessels (primo turno)
 Federico Browne (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Edinburgh Challenger 1998